Stenger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stenger (* 1963), deutscher Polizeibeamter, Polizeipräsident von Mannheim
 Carl Stenger (1905–1982), deutscher Politiker
 Christiane Stenger (* 1987), deutsche Gedächtnissportlerin
 Erich Stenger (1878–1957), deutscher Photochemiker
 Franz Stenger (1859–1893), deutscher Physiker
 Friedrich Stenger-Lutz (* 1949), deutscher Bratschist
 Georg Stenger (* 1957), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Harald Stenger (* 1951), deutscher Journalist und Sprecher des DFB
 Herbert Stenger (1948–2014), deutscher Bergrennfahrer
 Hermann Stenger (1920–2016), deutscher römisch-katholischer Theologe, Priester, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Horst Stenger (1935–2017), deutscher Statistiker
 Jan Stenger (* 1972), deutscher Altphilologe
 Johann Melchior Stenger (1638–1710), deutscher Theologe
 Karl Stenger (1859–1928), deutscher Generalleutnant
 Kaspar Adam Stenger (1649–1690), deutscher Hofrat und Bibliothekar
 Marc Stenger (* 1946), französischer Geistlicher und Bischof von Troyes
 Matthias Stenger (* 1976), deutscher Historiker und Direktor der Ostfriesischen Landschaft
 Paul Stenger (1865–1940), deutscher Sanitätsoffizier, HNO-Arzt und Hochschullehrer in Königsberg
 Peter Stenger (1792–1874), deutscher Bierbrauer und Unternehmer
 Rita Stenger (* 1976), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Victor J. Stenger (1935–2014), US-amerikanischer Physiker, Astronom und Philosoph
 Werner Stenger (1938–1990), deutscher römisch-katholischer Theologe
 William Stenger (1840–1918), US-amerikanischer Politiker

siehe auch:
 Erich-Stenger-Preis, ein Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh)